Новодубровское — село в Убинском районе Новосибирской области в 50 км к северу от райцентра Убинское. В селе находится управление Новодубровского сельсовета.

География 
Площадь села — 95 гектаров.

История 
В 1928 году состояло из 134 хозяйств, основное население — русские. В административном отношении являлось центром Новодубровского сельсовета Михайловского района Барабинского округа Сибирского края.

Население 

 Национальный состав
Согласно результатам переписи 2002 года, в национальной структуре населения русские составляли 96 %.

Инфраструктура 
В селе по данным на 2007 год функционируют 1 учреждение здравоохранения и 1 учреждение образования.

Примечания 

Населённые пункты Убинского района